Orville (Costa d'Or), municipi al departament de Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Orville (Indre), municipi al departament d'Indre (França)
 Orville (Loiret), municipi al departament de Loiret (França)
 Orville (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Orville (Orne), municipi al departament d'Orne (regió de Normandia, França)